Національна ліга В 2009—2010 — 63-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб Лозанна.

Регламент 
Чемпіонат складався з двох етапів: на першому 10 команд виявили вісімку, на другому етапі у плей-оф чільна вісімка клубів виборювала звання чемпіона Ліги. Чемпіон НЛБ зустрічався у перехідних матчах (серія до чотирьох перемог) з найгіршою командою Національної ліги А.

Перший етап

Бомбардири 
</center>
Легенда:
І= матчі, Г= голи, П= передачі, О=очки

Плей-оф

Кваліфікація НЛА 
 ХК «Біль» — Лозанна 4:2 (4:2, 8:3, 1:5, 0:4, 1:4, 4:1, 3:2)

Джерела 
 Сезон 2010   

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
2009 у швейцарському спорті
2010 у швейцарському спорті